Группа D чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1998 — 4-й розыгрыш чемпионата Европы среди юниоров в группе D.
Победителем турнира стала юношеская сборная Казахстана, которая перешла в
Первый дивизион чемпионата Европы 1999

Арена 

Все матчи чемпионата прошли на ледовой арене «Кокельшойер».

Участвующие команды

Предварительный раунд

Группа А 

Время местное (UTC+2).

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд 
 Учитывались матчи предварительного этапа.

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 

Время местное (UTC+2).

Индивидуальные награды 

Лучший бомбардир           
 Нападающий:   Николай Антропов 15 очков (9 шайб и 6 передач)

Ссылки 
 Информация о турнире  passionhockey.com 

Хоккей
Хоккей
D
Ю
Хоккей
Чемпионаты Европы в 1998 году